Карадениз () — турецкая фамилия. Известные носители:

 Карадениз, Батухан (род. 1991) — турецкий футболист, нападающий.
 Карадениз, Гёкдениз (род. 1980) — турецкий футболист, полузащитник.
 Карадениз, Сулейман (род. 1995) — турецкий спортсмен, борец вольного стиля. 
 Карадениз, Харун (1942—1975) — турецкий активист, один из студенческих лидеров Турции 1960-х годов.